Waltoren (vestingwerk), een toren in een vesting- of kasteelmuur
 Waltoren (Amersfoort), een straat in Amersfoort